
Termin -{GAP}- ima više značenja.

 Aktivirajući protein GTPaze () je aktivirajući protein GTPaze.
 Gliceraldehid 3-fosfat () je gliceraldehid 3-fosfat, metabolit u glikoliznom i Kalvinovom ciklusu.
 RAS p21 proteinski aktivator 1
 Gap bafer
 GAP (računarski algebarski sistem)
 Glavni asteroidni pojas